Guerra ottomano-egiziana (1831-1833)
Guerra egizio-ottomana (1839-1841)